Party Intellectuals - wydany w 2008 roku debiutancki album grupy Marc Ribot's Ceramic Dog. Płyta zaczyna się od mocno zniekształconej wersji Break on Through (to the Other Side) The Doors i zawiera utwory o bardzo różnej stylistyce. Cechą wspólną większości kompozycji są ironiczne teksty.

Lista utworów

Zespół 
 Marc Ribot – gitara, śpiew
 Ches Smith – perkusja, elektronika, śpiew
 Shahzad Ismaily – bas, śpiew, moog
 gościnnie
 Janice Cruz – śpiew w "Todo El Mundo Es Kitsch"
 Martín Verajano – perkusjonalia w "Fuego"
 Jenni Quilter – śpiew w "ShSh ShSh"

Przypisy 

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2008